Wiesengraben ist ein geographischer Name:

Generischer Name:
 Wiesengraben, grabenartiges Fließgewässer in einer Wiesenlandschaft

Gewässer, Eigenname: (Sortierung alphabetisch nach dem Vorfluter)
 Wiesengraben (Abwassergraben), rechter Zufluss des Abwassergrabens (zum Grenzgraben, zum Grombach-Entlastungskanal, zum Pfinzkanal, zum Saalbachkanal) bei Weingarten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg; Abfluss des Weingartener Baggersees
 Wiesengraben (Bärbach), linker Zufluss des Bärbachs (zur Wörnitz) in Illenschwang (Gemeinde Wittelshofen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Obere Wiesengraben (!), rechter Nebenlauf der Bellamonter Rottum gegenüber Hattenburg (Stadt Ochsenhausen), Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Wiesengraben (Bibert), linker Auenzufluss der Bibert in Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Mittelfranken
 Wiesengraben (Donau) – zwei Zuflüsse der Donau; flussabwärts:
 Wiesengraben (Donau), linker Zufluss vor Gutmadingen (Stadt Geisingen), Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Wiesengraben (Donau), rechter Zufluss gegenüber Hausen im Tal (Gemeinde Beuron), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Wiesengraben (Elsenz), linker Auengraben zur Elsenz bei Richen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wiesengraben (Erms), rechter Zufluss der Erms vor der Georgii-Siedlung, Stadt Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Wiesengraben (Erleinsbach), linker Zufluss des linken Oberlaufs Herrenseegraben des Erleinsbachs (zum Main) bei Dürrfeld (Gemeinde Grettstadt), Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Wiesengraben (Floßbach), linker Zufluss der Floßbachs bei Schauernheim (Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wiesengraben (Flötzbach), rechter Zufluss des Flötzbachs (zum Hauptquellgewässer Warme Ach der Nau) bei Albeck (Stadt Langenau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Wiesengraben (Gießgraben), rechter Zufluss des Gießgrabens oder Kampugrabens vor Oberstockstall (Markt Kirchberg am Wagram), Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Wiesengraben (Haselwiesengraben), linker Zufluss des Haselwiesengrabens (zum Biddersbach) auf dem Golfplatz beim Biddersbacher Hof in der Gemarkung von Lobenfeld (Gemeinde Lobbach), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wiesengraben, Alternativname am Ober- und Mittellauf für den Heidweihergraben (Altmühl) bis in den Heidweiher bei Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Wiesengraben (Irrebach), rechter Zufluss des rechten Oberlaufs Winterschneidbächlein des Irrebachs (zur Altmühl) bei Winterschneidbach, kreisfreie Stadt Ansbach, Bayern
 Wiesengraben (Kautzenbach), rechter Zufluss des Kautzenbachs (zum Mettlachbach, zum Haselbach, zur Bibert) bei Lindach (Gemeinde Rügland), Landkreis Ansbach, Bayern
 Wiesengraben (Kemmathbachs), rechter Zufluss des Kemmathbachs (zur Zenn) bei der Binsmühle (Markt Obernzenn), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wiesengraben, Oberlauf bis zur Grenze zu Markgröningen des Klingengrabens, linker Zufluss der Glems am Raisershaus der Stadt, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Wiesengraben (Krettenbach), linker Zufluss des Krettenbachs (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) gegenüber Krettenbach, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wiesengraben (Langgraben), linker Oberlauf des Langgrabens (zum Reutgraben, zur Aisch) bis nahe Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Wiesengraben (Lentersheimer Mühlbach), (höherer?) linker Auenzufluss des Lentersheimer Mühlbachs (zur Wörnitz) bei Zollhaus (Stadt Wassertrüdingen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Wiesengraben (Löchergraben), rechter Zufluss des Löchergrabens (linker Oberlauf des dann zunächst Eglesgraben genannten Lentersheimer Mühlbachs, zur Wörnitz) zwischen dessen Ortsteil Beyerberg und dem Gemeindesitz Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wiesengraben (Moosbach), linker Zufluss des Moosbachs (zur Sempt) bei Bergham, Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern
 Oberer Wiesengraben, linker Oberlauf des Mühlbachs (zum Insenbach) bei Ehrstädt (Stadt Sinsheim), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohe Wiesengraben (!), linker Zufluss des Neckars bei Riedelhalde, Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Wiesengraben (Rösgraben), linker Zufluss des Rösgrabens (zum Schreinermühlbach, zur Altmühl) gegenüber Rös (Stadt Herrieden), Landkreis Ansbach, Bayern
 Wiesengraben (Ruthebach), rechter Zufluss des Ruthebachs oder Ruthenbachs aus Halle (Westf.) (Kreis Gütersloh), Nordrhein-Westfalen
 Wiesengraben (Saßbach), rechter Zufluss des Saßbachs bei Unterhart, Gemeinde Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Wiesengraben (Scheine), linker Zufluss der Scheine (linker Oberlauf des Laimbachs, zum Ehebach) vor Hohlweiler (Stadt Scheinfeld), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wiesengraben (Schierenbach), rechter Zufluss des Schierenbachs (zum Beberbach, zur Emmer) bei Nieheim, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Wiesengraben (Schleebach), linker Zufluss des Schleebachs (zum linken Oberlauf Anzinger Sempt der Sempt) in Ottenhofen, Landkreis Erding, Bayern
 Bihlafinger Wiesengraben, linker Zufluss der Schmiechen (zur Rot, zur Donau) bei Burgrieden, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Wiesengraben (Schwaiger Bach), linker Oberlauf des Schwaiger Bachs (zum Sickergraben, zum Inn) bis in Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Wiesengraben (Soestbach), linker Zufluss des Soestbachs in Soest, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Wiesengraben (Sommerbach) oder auch Sauerwiesenbach, linker Oberlauf des Sommerbachs (zur Horloff) bis vor Weckesheim, Stadt Reichelsheim, Wetteraukreis, Hessen
 Wiesengraben (Sulzach), rechter Zufluss der Sulzach nach Sulzach (Markt Dürrwangen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Wiesengraben (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs bei Oberkarla, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Wiesengraben (Weißach), linker Zufluss der Weißach bei Oberhof, Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Wiesengraben (Weißenbach), rechter Oberlauf des Weißenbachs (zur Güns) bei Oberkohlstätten (Gemeinde Unterkohlstätten), Bezirk Oberwart, Burgenland
 Blankenwaters Wiesengraben, rechter Zufluss des Süstedter Bachs bei Heiligenbruch (Gemeinde Riede), Landkreis Verden, Niedersachsen
 Wiesengraben (Trutenbach), linker Zufluss des Oberlaufs Mühlbach des Trutenbachs nach Goldbach (Stadt Crailsheim), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wiesengraben (Wagnersgraben), linkler Zufluss des Wagnersgrabens (zum Göttelgraben, zum Landgraben, zum Kehrbach, zum Kraichbach) bei Bad Langenbrücken (Gemeinde Bad Schönborn), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Wiesengraben (Weißach), linker Zufluss der Weißach bei Oberhof (Gemeinde Kreuth), Landkreis Miesbach, Bayern
 Pillgramer Wiesengraben, rechter Zufluss des Weißen Grabens (zum Oder-Spree-Kanal) bei Pilgram, Gemeinde Jacobsdorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Wiesengraben oder Faulenberggraben, rechter Zufluss des Wohnbachs in Wohnbach (Stadt Schillingsfürst), Landkreis Ansbach, Bayern
 Wiesengraben (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz nach Maulmacher (Stadt Dinkelsbühl), Landkreis Ansbach, Bayern

 Wiesengraben, ehemaliger Kanal im Verlauf des Neuköllner Schifffahrtskanals in Berlin

Ortschaft:
 Wiesengraben (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Siedlung bei Zerlach (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Auwiesengraben
 Bachwiesengraben
 Böser Wiesengraben, linker Zufluss des dort noch Riedgraben genannten Buchenbachs (zum Main) bei Steinfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Bruckwiesengraben
 Brühlwiesengraben
 Brunnenwiesengraben
 Dammwiesengraben
 Deepenwiesengraben
 Eichwiesengraben
 Höllwiesengraben
 Kleewiesengraben
 Klosterwiesengraben
 Langer Wiesengraben
 Langwiesengraben
 Ochsenwiesengraben
 Rotwiesengraben
 Schafwiesengraben
 Stegwiesengraben
 Waldwiesengraben
 Wiesenbach
 Wiesentalgraben
 Wörnitzwiesengraben